Vecchione ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Vecchione (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Felice Vecchione (* 1991), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Francesco Vecchione (* 1982), italienischer Tänzer und Choreograf
 Gennaro Vecchione, Generale di Divisione der Guardia di Finanzia
 Michael Vecchione (1979 promoviert), US-amerikanischer Zoologe und Meeresbiologe